AvH steht als Abkürzung für:
 Alexander-von-Humboldt-Stiftung
 verschiedene nach Alexander von Humboldt benannte Schulen, siehe Alexander-von-Humboldt-Schule

ÁVH steht für:
 Államvédelmi Hatóság, der Staatssicherheitsdienst Ungarns während des Kalten Krieges

Abkürzung